Martina Werner peut désigner :

 Martina Werner (1929-), artiste allemande ;
 Martina Werner (1961-), femme politique allemande ;
 Martina Werner (1969-), satiriste allemande.